«Гуцу́льская сеце́ссия» — архитектурный стиль, характерный для некоторых зданий, построенных в Австро-Венгерской провинции Галиция, прежде всего, во Львове в конце XIX — начале XX века. Подобные здания строились также в других городах Восточной Галиции: Тарнополе, Станиславе.

Стиль гуцульской сецессии представлял собой попытку поиска национального  украинского стиля в архитектуре. Эти поиски проходили в рамках национально-романтического осмысления Венского сецессиона, яркого стиля австрийской архитектуры. Главным источником, вдохновляющему на создание нового национального стиля, стало непрофессиональное искусство горцев Карпат (в том числе гуцулов). Обработать эстетику «карпатского» стиля пробовал в 1890-х годах польский архитектор Юлиан Захариевич. Позже с теориями «восточногалицкого» нового стиля выступили Эдгар Ковач в книге «Способ закопанский» (1899) и Казимир Мокловский в серии статей и книге «Народное искусство в Польше» (1903).

В наиболее яркой форме идеи «гуцульской сецессии» проявились в работах архитектурной фирмы Ивана Левинского, в которой работали также Тадеуш Обминский, Александр Лушпинский, Лев Левинский и другие. Для стиля характерны экспрессивные объёмы, пластическая выразительная конфигурация дверных прорезов, окон, навесов, сложные очертания крыш с большими скатами, которые иногда украшаются башней, подобной колокольне гуцульской церкви. Декор и колористическая гамма народного искусства обыгрывались в украшении зданий металлом и керамикой.

Здания в стиле «гуцульской сецессии» во Львове 

 Бурса дьяков собора Святого Юра на улице Скарги (теперь Озаркевича), 1903,
 Кредитное общество «Днестр» на углу ул. Русской и Подвальной, 1905,
 общежитие «Академический дом» на ул. Супинского (ныне Коцюбинского), № 21, 1906,
 Бурса института «Народный Дом» на ул. Курковой (ул. Лысенко) № 14-14а, 1907,
 Гимназия и бурса Украинского педагогического общества на ул. Потоцкого (ныне Чупринки), № 103, 1908,
 Клиника Солецкого, ул. Лычаковская, 107, 1908.

Ссылки 

 Бирюлёв Ю. Сецессия во Львове 
 Бірюльов Ю. О. Мистецтво львівської сецесії. – Львів: Центр Європи, 2005. – 184 с. ISBN 978-966-7022-44-7
 Бирюлёв Ю. А. Выставка “Львовский сецессион” // Музей, выпуск 9: Художественные собрания СССР. – Москва: издательство “Советский художник”, 1988. – С. 41-48.

История Львова
Архитектура Львова
Архитектура модерна на Украине
Гуцулы